

Ожидаемые события 
 16 января 2037 года состоится солнечное затмение.

Прогнозы футурологов 

«Год 2037. В Париже и Филадельфии объявлено о надвигающихся наводнениях. Улицы Нью-Йорка покрыты четырёхфутовым слоем воды, население города спаслось бегством во внутренние районы страны. Из Бразилии, Индии и Средиземноморского региона сообщают об эпидемиях глазных болезней, герпеса и гепатита. Уже десятый год подряд катастрофически растёт число заболевших раком кожи, оно приближается к полумиллиарду. Засуха снова обрушилась на американский Средний Запад и районы Крыма, урожаи пшеницы там сократились в десять раз. Рыбаки сообщают, что в Мировом океане практически исчезли крабы и креветки. А теперь хорошие новости: жители Стокгольма в ноябре принимают солнечные ванны. Процветает туризм в Антарктиде. Сибирь превратилась в житницу планеты».

Кроме того:
 Трёхмерное голографическое видео.
 Создание и освоение технологии создания микроскопических чёрных дыр в лабораторных условиях.
 Повсеместное распространение квантовых компьютеров.
 NASA планирует к 2037 году высадку человека на Марс.

Вымышленные события 
В 2037 году происходит действие следующих художественных произведений:
 Фильм Помутнение разума.
 Компьютерной игры SiN.
 Мультфильма В гости к Робинсонам.
 Аниме-сериала Милый во Франксе.

См. также

Примечания